Belu steht für:
 Belu, historische Provinz auf Timor
 Belu (Regierungsbezirk), indonesischer Regierungsbezirk in Westtimor
 Belu (Ort), Ort im Distrikt Belu, Westtimor
 Belu, frühere Bezeichnung für Tetum, Ethnie auf Timor
 Belu, frühere Bezeichnung für Tetum (Sprache), Sprache auf Timor

Belu ist der Familienname folgender Personen:
 Claudiu Belu (* 1993), rumänischer Fußballspieler